Guratzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dankwart Guratzsch (* 1939), deutscher Journalist und Architekturkritiker
 Herwig Guratzsch (* 1944), deutscher Kunsthistoriker